Cet article dresse une liste des villes les plus peuplées du Ghana selon un recensement de 2013.

Villes

Les 10 principales régions urbaines du Ghana

Références

Liens externes 
  City Population

Ghana
 
Liste en rapport avec le Ghana